Boudu sauvé des eaux est une pièce de théâtre de René Fauchois présentée en 1919 ;
 Boudu sauvé des eaux est un film de Jean Renoir sorti en 1932, adaptant la pièce.

Voir aussi 

 Le Clochard de Beverly Hills (Down and out in Beverly Hills) de Paul Mazurskyn sorti en 1986
 Boudu, remake du film de Renoir par Gérard Jugnot sorti en 2004.